Уэствью, Уэст-Вью () — топоним США и Канады.

Топоним 
Канада
  — район города Саскатун.

США
  — район города Атланта (Джорджия).
  — боро в Пенсильвании.
 Уэствью — поселение во Флориде.

Прочее 
  — грузовое судно, служившее в ВМФ США в 1918—1919 гг.

См. также 
 Уэст и Вью
 Иствью
 
 
  — район города Эдмонтон (Канада)